Pánormos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Pánormos (ort i Grekland, Sydegeiska öarna), Kykladerna, 
 Pánormos (ort i Grekland, Kreta), Nomós Rethýmnis, 

Robotskapade Greklandförgreningar